Вулиця Годованця -- вулиця у Залізничному районі Львова
 Вулиця Годованця -- вулиця в Кам'янці-Подільському Хмельницької області.

Багатозначні терміни: урбаноніми
Вулиці, названі на честь людей